A League of Their Own steht für:

 A League of Their Own, Originaltitel von Eine Klasse für sich (1992), US-amerikanischer Spielfilm von Penny Marshall
 A League of Their Own (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1993)
 A League of Their Own, Originaltitel von Eine Klasse für sich (Fernsehserie, 2022), US-amerikanische Fernsehserie